Zuidertoren (Brussel), een gebouw in Brussel.
Zuidertoren (Den Haag), een gebouw in Den Haag.
Zuidertoren (Schiermonnikoog), vuurtoren van Schiermonnikoog.
een veelgebruikte naam voor de Zuiderkerkstoren te Amsterdam
Zuidertoren (Enkhuizen), kerktoren in Enkhuizen is tussen het jaar 1423 en 1524 gebouwd met een hoogte van 75 m.
Zuidertoren (Egmond aan Zee), voormalige vuurtoren van Egmond aan Zee.

Zie ook 
 South Tower